Multi- est un préfixe couramment employé dans les vocabulaires techniques :

 Multicouche, nanostructures artificielles fabriquées par des techniques de dépôt ;
 Multicopieur, appareil de duplication de puces électroniques ;
 Multicopieur, appareil de reprographie qui regroupe les fonctions de copie et le traitement des documents ;
 Multiculturalisme, coexistence de différentes cultures ou type de politiques ;
 Multijoueur, dans le cadre du jeu vidéo, possibilité donnée à plusieurs personnes de participer ensemble et simultanément à une même partie ;
 Multilinguisme, personne ou communauté capable de s'exprimer dans plusieurs langues ;
 Multiplateforme, en informatique, se dit de logiciels conçus pour fonctionner sur plusieurs couples ordinateur/système d’exploitation ;
 Multiplexage, technique de transmission de l'information (électronique) ;
 Multi-instrumentiste, musicien jouant de plusieurs instruments.

Voir aussi